RTA steht als Abkürzung für:

 Unternehmen
 Rio Tinto Alcan,  kanadischer Aluminiumhersteller
 Roth-Technik Austria, deutsch-österreichischer Auspuffhersteller
 RTA: In den 1980er Jahren Hersteller von Lautsprechern für den Automobilbereich aus Reggio Emilia (Parma)

 Transport und Verkehr
 Powiat Tarnobrzeski, Kfz-Kennzeichen Polen
 Regional Transit Authority New Orleans, ein Nahverkehrsunternehmen
 Regionaler Ticketautomat, die aktuelle Bauart von stationären Fahrkartenautomaten der Deutschen Bahn, siehe Fahrkartenautomat
 Roads & Transport Authority (RTA), Betriebsverwaltung der Dubai Metro, Stadtbus Dubai und Dubai-Taxi
 Rotuma (Fidschi), der Flughafen auf Rotuma Island (IATA-Code)

 Funk und Rundfunk
 Radio Television Afghanistan, die staatliche Rundfunkanstalt Afghanistans
 Runder Tisch Amateurfunk, ein Zusammenschluss von deutschen Amateurfunkverbänden

 Naturwissenschaften und Medizin
 Rapid Thermal Annealing, ein Kurzzeit-Wärmebehandlungsverfahren
 Reintonaudiogramm, eine Messmethode zur Beurteilung des Hörvermögens
 Renale tubuläre Azidose, eine Art der Azidose
 Röntgentechnischer Assistent, siehe Radiologie#Medizinisch-technischer Radiologieassistent

 Sonstiges
 Rail Tec Arsenal, ein Forschungsinstitut in Wien
 Raketentruppen und Artillerie der NVA Landstreitkräfte
 Real Time Advertising, Online-Handel mit Werbebannern
 Reichstagsakten, parlamentarische Materialiensammlung
 restricted to adults (nur für Erwachsene), häufig auf pornographischen Internetseiten 
 Ready to assemble, zerlegt und zum Selbstzusammenbauen (Waren, wie etwa IKEA-Produkte), siehe Do it yourself

Siehe auch:
 Rita (Hinduismus)

Abkürzung